Dit is een lijst van planetoïden 112701-112800 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 112701 - || 2002 PX105 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112702 - || 2002 PJ106 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112703 - || 2002 PS106 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112704 - || 2002 PZ106 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112705 - || 2002 PX107 || 13 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112706 - || 2002 PM108 || 13 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112707 - || 2002 PD109 || 13 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112708 - || 2002 PG109 || 13 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112709 - || 2002 PW109 || 13 augustus 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112710 - || 2002 PS110 || 13 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112711 - || 2002 PT110 || 13 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112712 - || 2002 PO111 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112713 - || 2002 PU111 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112714 - || 2002 PX111 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112715 - || 2002 PW113 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112716 - || 2002 PN115 || 12 augustus 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112717 - || 2002 PX115 || 13 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112718 - || 2002 PK116 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112719 - || 2002 PO116 || 14 augustus 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112720 - || 2002 PY116 || 14 augustus 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112721 - || 2002 PA118 || 13 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112722 - || 2002 PB118 || 13 augustus 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112723 - || 2002 PC119 || 13 augustus 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112724 - || 2002 PE119 || 13 augustus 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112725 - || 2002 PO119 || 13 augustus 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112726 - || 2002 PN120 || 13 augustus 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112727 - || 2002 PY120 || 13 augustus 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112728 - || 2002 PQ121 || 13 augustus 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112729 - || 2002 PP122 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112730 - || 2002 PU124 || 13 augustus 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112731 - || 2002 PW125 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112732 - || 2002 PH126 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112733 - || 2002 PP126 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112734 - || 2002 PX126 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112735 - || 2002 PM127 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112736 - || 2002 PX127 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112737 - || 2002 PE128 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112738 - || 2002 PK128 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112739 - || 2002 PX128 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112740 - || 2002 PA129 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112741 - || 2002 PK129 || 15 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112742 - || 2002 PM130 || 13 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112743 - || 2002 PR130 || 13 augustus 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112744 - || 2002 PG132 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112745 - || 2002 PK132 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112746 - || 2002 PR132 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112747 - || 2002 PU132 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112748 - || 2002 PV132 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112749 - || 2002 PV133 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112750 - || 2002 PV134 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112751 - || 2002 PW134 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112752 - || 2002 PA135 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112753 - || 2002 PC135 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112754 - || 2002 PD135 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112755 - || 2002 PV135 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112756 - || 2002 PB136 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112757 - || 2002 PF136 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112758 - || 2002 PN136 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112759 - || 2002 PX137 || 15 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112760 - || 2002 PD140 || 13 augustus 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 112761 - || 2002 PF140 || 14 augustus 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 112762 - || 2002 PN140 || 15 augustus 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 112763 - || 2002 PE141 || 1 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112764 - || 2002 PA154 || 8 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112765 - || 2002 PR155 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112766 - || 2002 PJ156 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112767 - || 2002 PO156 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112768 - || 2002 PS156 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112769 - || 2002 PU156 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112770 - || 2002 PK157 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112771 - || 2002 PU157 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112772 - || 2002 PZ157 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112773 - || 2002 PD158 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112774 - || 2002 PQ158 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112775 - || 2002 PR158 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112776 - || 2002 PA159 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112777 - || 2002 PD159 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112778 - || 2002 PJ159 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112779 - || 2002 PK160 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112780 - || 2002 PO160 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112781 - || 2002 PR160 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112782 - || 2002 PU160 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112783 - || 2002 PC161 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112784 - || 2002 PD161 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112785 - || 2002 PK161 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112786 - || 2002 PM161 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112787 - || 2002 PH162 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112788 - || 2002 PC163 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112789 - || 2002 PR163 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112790 - || 2002 PC164 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112791 - || 2002 PE164 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112792 - || 2002 PF164 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112793 - || 2002 PH164 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112794 - || 2002 PV164 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112795 - || 2002 PC165 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112796 - || 2002 PE165 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| (112797) Grantjudy || 2002 PH165 || 9 augustus 2002 || Haleakala || A. Lowe
|-
| (112798) Kelindsey || 2002 PR165 || 8 augustus 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 112799 - || 2002 PS165 || 8 augustus 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 112800 - || 2002 PD168 || 11 augustus 2002 || Palomar || NEAT|}

Planetoïdenlijsten